Натуральне число 1718
 1718 рік до нашої ери
 1718 рік нашої ери